El amanecer puede referirse a:

 El amanecer (en inglés The Dawning) película británica dirigida por Robert Knights en 1988;
 El amanecer, tango compuesto por Roberto Firpo en 1910.